Willson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Willson (* 1962), deutsche Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Augustus E. Willson (1846–1931), US-amerikanischer Politiker
 Dixie Willson (1890–1974), US-amerikanische Autorin
 Grant Willson (* 1939), US-amerikanischer Chemiker
 Gwen Willson (1918–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Willson (1911–1978), US-amerikanischer Hollywood-Agent
 Laurel Rose Willson (1941–2002), US-amerikanische Sängerin, Klavierspielerin und Schriftstellerin
 Luke Willson (* 1990), kanadischer Footballspieler
 Meredith Willson (1902–1984), US-amerikanischer Musical- und Schlagerkomponist
 Paul Willson (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Wheeler Willson (1853–1922), US-amerikanischer Astronom
 Simon Willson, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thomas Willson (1860–1915), kanadischer Erfinder und Unternehmer
 Marty Willson-Piper (* 1958), britischer Songwriter, Musiker und Dichter

Siehe auch: 
 Wilson